Dynamis är ett släkte av skalbaggar. Dynamis ingår i familjen Dryophthoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar